acorde de ré menor ou sua tonalidade, a qual contém um bemol na sua armadura de clave
Hypermarcas - a antiga DM Farmacêutica Ltda
Diabetes mellitus - uma doença
Marco alemão - "Deutsche Mark", moeda alemã

Desambiguações de siglas